Mathias Fjellman kan syfta på:

* Mathias Fjellman (1835–1905), svensk militär
 Mathias Fjellman (1885–1947), svensk militär